Поду́шкино — деревня в составе Богородского сельсовета Варнавинского района Нижегородской области.

Население 

По данным на 1999 год, численность населения составляла 38 чел.

Примечания 

Населённые пункты Варнавинского района